Maureen Connolly ha battuto in finale Ginette Bucaille 6-4 6-1.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1954